

Biografia 
Nato a Vibo Valentia il 28 giugno 1947, quando il padre Giovanni era comandante della locale Compagnia Carabinieri, Raffaele Vacca entra nell'Arma dei carabinieri, come sottotenente di complemento, nell'ottobre del 1968, presso l'VIII Battaglione mobile di Roma.

Dal 1969 al 1970 è comandante di plotone, quale istruttore, presso la Legione allievi di Roma. Vincitore di concorso per il SPE frequenta il corso di un anno presso la Scuola di applicazione di Roma. Dall'ottobre 1971 al luglio 1976 diventa comandante del nucleo operativo della Compagnia Roma Trastevere, segnalandosi per importanti operazioni di polizia giudiziaria.

Promosso Capitano il 1º gennaio 1976, dal luglio 1976 al luglio 1977 comanda la II Sezione distaccata del Nucleo Radiomobile di Roma e dal luglio 1977 al settembre 1979 è comandante della Compagnia di Gaeta.

Dal settembre 1979 al dicembre 1982 è in servizio presso le Strutture Operative Antiterrorismo del Ministero dell'Interno. Dal dicembre 1982 al settembre 1985 è comandante della Compagnia Napoli Stella, con giurisdizione su quartieri molto sensibili sotto il profilo della pubblica sicurezza, quali il Rione Sanità, Forcella, San Carlo all'Arena, Arenaccia, Secondigliano, Scampia.

Ufficiale addetto all'Ufficio operazioni e aiutante di campo del comandante della II Divisione carabinieri "Podgora" di Roma dal settembre 1985 al settembre 1988. Dal settembre 1988 al settembre 1991 diventa aiutante maggiore e capo ufficio segreteria e personale della Scuola allievi carabinieri di Benevento.

Promosso tenente colonnello il 1º gennaio 1991, dal settembre 1991 al settembre 1993 è stato comandante provinciale di Viterbo e, successivamente, dal settembre 1993 al settembre 1995 comandante provinciale di Catanzaro, nell'ultimo periodo in cui la Provincia "madre" non era ancora tripartita con Crotone e Vibo Valentia.

Dal settembre 1995 all'agosto 1997 è Capo di Stato Maggiore della Regione Calabria.

Promosso Colonnello il 1º gennaio 1997, dall'agosto 1997 al settembre 2001 è comandante provinciale di Taranto in un'area molto delicata per la presenza dell'organizzazione mafiosa denominata Sacra corona unita ma anche per l'esistenza della base più importante della Marina Militare del Sud Europa.

Capo di stato maggiore del Comando delle unità mobili e specializzate carabinieri "Palidoro", in Roma, dal settembre 2001 all'agosto 2003.

Promosso generale di brigata il 1º gennaio 2004.

Dall'agosto 2003 al settembre 2006 è stato comandante del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Dal settembre 2006 all'ottobre 2009 è stato comandante della Regione Carabinieri Veneto, in Padova.

L'ultimo incarico ricoperto, nel grado di generale di brigata e di divisione, è stato quello di capo di stato maggiore del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, in Roma, dall'ottobre 2009 al 28 giugno 2010, data della sua collocazione nella posizione di ausiliaria.

Il Generale Vacca ha conseguito la Laurea in Pedagogia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ha svolto per anni l'attività di docenza per Master presso l'Università Popolare UNINTESS - Dipartimento di Scienze Giuridiche e Criminologia, sulla sicurezza dell'ambiente e altre materie, avendo anche fatto parte del Comitato Scientifico con l'incarico di Segretario Generale dell'Albo Nazionale Analisti d'Intelligence. Cultore di studi giuridici, storici e letterari, collabora con giornali e riviste. E' Mediatore Civile e Commerciale dopo la frequenza del corso presso la Camera Internazionale di Conciliazione e Arbritato "GiuriForm". Ha collaborato con la Scuola di Giornalismo "Gaetano Salvemini", in Roma, e con il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Sposato, con due figli.

Il 12 settembre 2020, presso Sala Accademica del Conservatorio di S. Cecilia a Roma, gli è stato conferito il premio internazionale "Books for Peace/libri per la pace".

Onorificenze

Premi e riconoscimenti 
 2020 Roma, 12 settembre – Gli venne conferito il premio internazionale "Books for Peace 2020" per "aver dato un forte contributo alla tutela dell'ambiente".

Note 

Croci d'oro per anzianità di servizio
Decorati di Medaglia mauriziana
Commendatori OMRI
Cavalieri dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio
Generali dei Carabinieri